

Anno 
 1932 – (MCMXXXII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1932 a.C.

Matematica 
 1932 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1932 Jansky – asteroide della fascia principale del sistema solare